Михаи́л Одинцо́в:
 Одинцов, Михаил Васильевич (1879—1965) — советский педагог, профессор Иркутского университета.
 Одинцов, Михаил Викторович (род. 1963) — российский государственный деятель, член Совета Федерации (2001—2006), аудитор Счётной палаты РФ (2006—2013).
 Одинцов, Михаил Владимирович (род. 1992) — белорусский боец смешанных боевых единоборств в лёгком весе.
 Одинцов, Михаил Иванович (род. 1949) — российский историк и религиовед, руководитель Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории.
 Одинцов, Михаил Михайлович (1911—1980) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1964).
 Одинцов, Михаил Петрович (1921—2011) — генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза.